Бабалыков:
 Бабалыков, Жагда Бабалыкович — губернатор Или-Казахской автономной области 1955-1958гг. 
 Бабалыков, Николай Эммануилович — русский военачальник. Из дворян (казаков) станицы Казанской. Генерал-майор с 1888 года.